Seznam največjih stadionov po  kapaciteti: Seznam vsebuje sedeže, v nekaterih primerih tudi stojišča, ne vsebuje pa začasnih sedežev in začasnih stojišč:

Seznam

Sklici

Zunanje povezave
Facebook page
Fussballtempel.net 
The 10 Biggest Football (or Soccer) Stadiums in the World listed by TheOffside.com
The 10 Largest Football Stadiums in the World listed by SoccerLens.com
The Top 10 Biggest Stadiums in the World listed by TopTensBest.com 
Top 10 World’s Largest Sports Stadiums listed by TheWondrous.com
Top Ten Biggest Sports Stadiums in the World listed by Mashtos.com
World Stadiums 

Stadioni